RDA peut faire référence à :

Politique 
 République démocratique allemande, dite également « Allemagne de l'Est » ;
 République démocratique d'Afghanistan ;
 République démocratique d'Azerbaïdjan ;
 Rassemblement démocratique africain, parti panafricain ayant lutté pour les indépendances.

Culture 
 Richard Dean Anderson, acteur 
 Reflets d'acide, une saga mp3 
 Responsable de distribution artistique 
 Revue de droit d'Assas 
 Resources Development Administration dans l'univers d'Avatar

Science 
  Recommended Dietary Allowances
 Abrasion relative de la dentine ()

Informatique 
 Reporting des Droits d'Accès (RDA), outil de gestion des droits informatiques 
  (différent de  ) 
  Remote Database Access (Voir Base de données)
 Research Data Alliance, organisation de la communauté de recherche
 Ressources : description et accès, ensemble de règles de catalogage.